Воронови́ца — населённые пункты Украины:

 Вороновица — посёлок городского типа в Винницком районе Винницкой области.
 Вороновица — село в Кельменецком районе Черновицкой области.